Kondensator steht für:

 ein Bauteil in der Elektrotechnik, siehe Kondensator (Elektrotechnik)
 eine Komponente von Wärmekraftmaschinen und Kälteanlagen, siehe Kondensator (Verfahrenstechnik)

Siehe auch:
 Kondensor